Paralia ( ‚Küste‘ ( auch ‚Strand‘)) bezeichnet:

Küstenlandschaften in der antike Geographie:
 Paralia (Attika), die südliche Küstenregion von Attika östlich von Athen
 Paralia (Chalkidike), nach Ptolemäus die Küstenregion der Chalkidike von der Bucht von Thessalonike bis zum Kap der Halbinsel Sithonia
 Paralia (Indien), Küstenregion an der Südspitze Indiens

Orte in Griechenland:
 im Gemeindebezirk Sapounakkaiika der Gemeinde Tyros, Region Peloponnes
 im Gemeindebezirk Paralia der Gemeinde Katerini, Region Zentralmakedonien, siehe Paralia (Katerini)
 im Gemeindebezirk Thisvi der Gemeinde Thiva, Region Mittelgriechenland
 im Gemeindebezirk Vathy der Gemeinde Avlida, auf Evvia
 im Gemeindebezirk Oxylithos der Gemeinde Kymi-Aliveri, auf Evvia
 im Gemeindebezirk Amaliada der Gemeinde Ilida, Region Westgriechenland
 im Gemeindebezirk Vartholomio der Gemeinde Pinios, Region Westgriechenland
 im Gemeindebezirk Volakas der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 im Gemeindebezirk Sikyona der Gemeinde Sikyona, Region Peloponnes
 im Gemeindebezirk Asopos der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 im Gemeindebezirk Zarakas der Gemeinde Monemvasia, Region Peloponnes
 im Gemeindebezirk Mytilini auf Lesbos
 im Gemeindebezirk Paralia der Gemeinde Patras, Region Westgriechenland, siehe Paralia (Patras)
 im Gemeindebezirk Zalongo der Gemeinde Preveza, Region Epirus
 im Gemeindebezirk Fanari der Gemeinde Parga, Region Epirus
 im Gemeindebezirk Kolymvari der Gemeinde Platanias auf Kreta